Bijbel
 Brieven van Johannes, drie Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament
 Brieven van Paulus, brieven in de canon van het Nieuwe Testament toegeschreven aan de apostel Paulus
 Brieven van Petrus, twee epistels in het Nieuwe Testament die zouden zijn geschreven door de apostel Petrus
 Katholieke brieven, zeven Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament
 Pastorale brieven, drie Bijbelboeken uit de canon van het Nieuwe Testament

Geschiedenis
 Brieven uit het bos van Segovia, brieven van de hand van koning Filips II
 Brieven van Kew, reeks brieven van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau
 Brieven van Oranienstein, reeks brieven van Willem V van Oranje-Nassau

Literatuur
 Brieven, de dertien brieven van de Griekse filosoof Plato
 De brieven, selectie van de brieven van de Nederlandse schrijver Frans Kellendonk
 De brieven van de generaal, Nederlandstalige jeugdroman van Paul Biegel
 Brieven aan Lucilius, brieven van de Romeinse filosoof Seneca
 Brieven aan de Kerstman, collectie brieven geschreven en geïllustreerd door de Britse schrijver J.R.R. Tolkien
 Brieven aan Morris, uitgave van brieven van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon
 Brieven met buitenlandse postzegels, toneelstuk van de Russische schrijver Ilja Soergoetsjev
 Brieven uit de bar, Belgische stripreeks
 Brieven uit de hel, boek geschreven door de Britse schrijver C.S. Lewis
 Brieven van Georges Simenon, verzameling van 73 brieven geschreven door de Belgische schrijver Georges Simenon
 De Brieven van J.R.R. Tolkien, selectie van brieven van J.R.R. Tolkien, die in 1981 werden gepubliceerd en bewerkt door Tolkiens biograaf Humphrey Carpenter
 Brieven van Maurice Maeterlinck, verzameling van brieven geschreven door de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck
 Perzische brieven, briefroman van de Franse schrijver Montesquieu
 Socratische brieven, verzamelnaam voor een verzameling van Griekse briefliteratuur van auteurs uit de 2e of 3e eeuw n.Chr.

Media
 Brieven aan de Koningin, speciale televisieaflevering van het Nederlandse artiestenduo Bassie en Adriaan
 Brieven van het front, Nederlands hoorspel
 De Brieven van Jacob, vijfde seizoen van de Nederlandse televisieserie De Club van Sinterklaas

Muziek
 De brieven van Jacob, single uit 2004 van Coole Piet

Personen met de achternaam Brieven
 Edward Brieven, Belgisch politicus en bestuurder

Taal
 Het meervoud van brief